Kugelwerk kann bedeuten:

 Wunderkugel
 Paternosterwerk